Tecnológico es una de las estaciones que forman parte del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.

Información general 

Su nombre se debe a la proximidad de la Avenida Tecnológico. La avenida recibe su nombre por el Instituto Tecnológico de Toluca ubicado a 2.3km al sur de la estación.

Futuro 

Inicio de operación programado para finales de 2022.

Afluencia 

Se espera alrededor de 250 pasajeros en hora de máxima demanda.

Conectividad

Salidas 

Al Norte: Avenida Tecnológico hacia la Avenida Paseo Tollocan y el Corredor Industrial Toluca Lerma
Al Sur: Avenida Tecnológico hacia San Salvador Tizatlali

Conexiones

Lugares de interés 

El poblado de Metepec esta a 3.5km al Sud-Oeste
Corredor industrial Toluca Lerma
Instituto Tecnológico de Toluca a 2.3km al sur

Véase también

Referencias